Deep Silver Volition (скорочено: Volition; раніше Volition, Inc і Parallax Software Corporation) - виробник комп'ютерних ігор для ігрових консолей і комп'ютерів . Volition і компанія Outrage Entertainment утворилася після поділу Parallax Software (розробника ігор серії Descent).

Volition розробила серію ігор Descent: FreeSpace,що видавалася Interplay Entertainment . Після банкрутства Interplay компанію у вересні 2000 року придбав видавець відеоігор THQ. 

Після цього компанія випустила гри Red Faction, Summoner, The Punisher і Saints Row .

У січні 2013 Koch Media купила компанію разом з торговою маркою Saints Row.

Історія 
Коли Interplay Entertainment був видавцем, Volition Inc розробила серію космічних симуляторів FreeSpace. Коли Interplay збанкрутував, Volition Inc була придбана компанією THQ в вересні 2000 року. З тих пір, Volition Inc розробила кілька лінійок ігор включаючи серії Red Faction, серії Summoner, The Punisher і серії Saints Row.

Insane, гра, розроблена у співпраці з Гільєрмо дель Торо була анонсована в 2010 році на Spike Video Game Awards, але Volition припинила розробку в 2012 році. Дель Торо з тих пір оголосив, що Insane все ще перебуває в стадії розробки.

Коли THQ заявив про банкрутство, ряд компаній проявили інтерес до активів THQ. Генеральний менеджер Volition Inc., Ден Чермак сказав, що Warner Bros., Electronic Arts, Take-Two, Ubisoft, Deep Silver і безіменна група з Чикаго, відвідували студію протягом декількох тижнів попередніх продажу. Зрештою, Volition була придбана компанією Koch Media за 22,3 мільйона доларів США. Єдиною ставкою, крім попередньої була від Ubisoft. (5.4 мільйона доларів США)

Volition був другим найдорожчим активом THQ, проданим в ході аукціону (після Relic Entertainment ). На ціну багато в чому вплинув успіх таких ігор, як Saints Row: The Third, продані копії якої, до початку 2012 року склали 4 мільйонів екземплярів. THQ також стверджував, що DLC гри продавалися краще, ніж очікувалося.

В рамках продажу активів THQ в січні 2013, Volition Inc і франшизи Saints Row були придбані компанією Koch Media.

Ігри Volition

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт Volition 
Засновані у США 1996
Розробники відеоігор США
Підприємства Іллінойсу
Розробники відеоігор